Marigot () ist der Name von Orten:

 Marigot (Dominica), Ort im Verwaltungsbezirk Saint Andrew auf Dominica
 Marigot (Haiti), eine Hafenstadt im Süden Haitis
 Marigot (Saint-Martin), Hauptort des französischen Teils der Karibikinsel Saint-Martin
 Marigot (St. Lucia), Ort im Quarter Castries, St. Lucia
 Le Marigot, Gemeinde im französischen Überseegebiet Martinique